Города Ирана с населением более 100 тыс. жителей по данным Центра Статистики Ирана переписи населения 2016 года:

Города Ирана
Иран
Списки:Иран